Steep steht für:
 Steep (Computerspiel), 2016 von Ubisoft veröffentlichtes Sportspiel

Steep ist der Name folgender geografischen Objekte:
 Steep (Hampshire), Dorf in Hampshire, England
 Steep Point, Kap in Western Australia, Australien
 Steep Point (Südgeorgien), Landspitze an der Nordküste Südgeorgiens, Südatlantik
 Mount Steep, Berg im Viktorialand, Antarktika

Steep ist der Familienname folgender Personen:
 Frederick Steep (1874–1956), kanadischer Fußballspieler 

STEEP steht für:
 STEEP, Hilfsprogramm für Eltern
 Erweiterung der makroökonomischen STEP-Analyse, siehe STEP-Analyse #STEEP

Abkürzung